La princesse Hildegarde de Bavière (en allemand, Hildegarde Maria Christina Therese Prinzessin von Bayern), née le  à Munich, et morte le  à Wildenwart am Chiemsee, est un membre de la Maison de Wittelsbach.

Biographie 

Hildegarde de Bavière, née en 1881, est la quatrième fille et le huitième des treize enfants de Louis III de Bavière et de Marie-Thérèse de Modène. Elle reçoit, durant la Première Guerre mondiale, la médaille de la Croix-Rouge du royaume de Prusse.

Le , la princesse Hildegarde de Bavière meurt, célibataire, au château de Wildenwart am Chiemsee, à l'âge de .

Honneurs 
Hildegarde de Bavière est :
  Dame noble de l'ordre de la Croix étoilée, Autriche-Hongrie ;
  Dame d'honneur de l'ordre de Thérèse (Royaume de Bavière) ;
  Dame de l'ordre de Sainte-Élisabeth (Royaume de Bavière) ;
  Médaille de la Croix-Rouge (Royaume de Prusse).

Ascendance

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordre de succession à l'ancien trône de Bavière

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 
 
 
 .

Maison de Wittelsbach
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Récipiendaire de l'ordre de la Croix étoilée
Récipiendaire de la médaille de la Croix-Rouge prussienne
Naissance en mars 1881
Naissance à Munich
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en février 1948
Décès en Bavière
Décès à 66 ans
Princesse de Bavière du XIXe siècle
Princesse de Bavière du XXe siècle